«Набовва́т» (; ) — станция Второй линии Мешхедского метрополитена.

Предыдущая станция — «Фаджр», следующая станция — «Шахид Мофаттех».

Была открыта 15 февраля 2017 года, и расположена в восточной части Мешхеда, на Бульваре Набовва́т. Слово Набовва́т с персидского языка (а также арабского языка) переводится как пророчество или посланничество.

Ссылки и источники 
 metro.mashhad.ir — معرفی خطوط قطارشهری مشهد 

Станции Мешхедского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2017 году